Шато-Тьерри:

 Шато-Тьерри — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Шато-Тьерри — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Шато-Тьерри — округ в регионе Пикардия, Франция.

См. также 
 Шато (значения)
 Тьерри